

Квалификация

1-й куст  
Симферополь, стадион Профсоюзов(27.06.1935 — 30.06.1935)

2-й куст 
Днепропетровск, стадион Динамо (18.06.1935 — 22.06.1935)

3-й куст 
Челябинск, стадион Динамо (18.06.1935 — 22.06.1935)

4-й куст

4 «А» куст 
Новосибирск, стадион городского совета физкультуры (20.06.1935 — 24.06.1935)

4 «Б» куст 
Хабаровск

Команды Улан-Удэ и Уссурийска не прибыли на соревнования, в результате розыгрыш 4 «Б» куста был отменен. Представитель Дальнего Востока с розыгрыша был снят.

5-й куст

5 «А» куст 
Минск, Всебелорусский стадион «Динамо» им. 10-летия освобождения БССР от белополяков (20.06.1935 — 24.06.1935)

5 «Б» куст 
Калинин (20.06.1935 — 24.06.1935)

Команда Архангельска на турнир не прибыла.

6-й куст

6 «А» куст 
Саратов, стадион Профсоюзов, Энгельс, Центральный стадион (20.06.1935 — 24.06.1935)

6 «Б» куст 
Горький, стадион Крайсовпрофа и стадион «Динамо» (16.06.1935 — 20.06.1935)

7-й куст 
Ташкент, стадион им. Икрамова и стадион «Динамо» (20.06.1935 — 24.06.1935)

8-й куст

Отборочный матч

Основной турнир 
Пятигорск, стадион «Динамо» им.тов. Евдокимова (26.06.1935 — 30.06.1935)

 Система начисления очков: в зональных турнирах за победу присуждалось 3 очка, ничью — 2, поражение −1, неявку — 0.

Финальный турнир

Сетка турнира

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Литература 
 
 Footballfacts
 Забытые команды: «Динамо» Днепропетровск
 Москаленко Д.От «Алькора» до «Днепра». - Днепропетровск. 2011

Чемпионат СССР по футболу 1935